Philipp Gades ist der Name folgender Personen:

* Philipp Gades (Architekt, 1848) (1848–??), deutscher Architekt 
 Philipp Gades (Architekt, 1886) (1886–1961), deutscher Ingenieur, Architekt und Politiker